Horvátország
Donja Batina falu Konjščina községben, Krapina-Zagorje megyében
Donja Batina falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében